Występy w europejskich pucharach austriackiego klubu piłkarskiego Austria Wiedeń.

Wykaz spotkań pucharowych

1960–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 
 

Austria Wiedeń
Austriackie kluby piłkarskie w europejskich pucharach